Xərxan – centro abitato del distretto di Şuşa, in Azerbaigian
 Xərxan – centro abitato del distretto di Xocavənd, in Azerbaigian